Ватопе́дский монасты́рь, или Ватопе́д ( или , от  — куст и  — дитя, отрок; куст отрока), — православный греческий мужской монастырь на Cвятой Горе Афон в Греции, второй в иерархии афонских монастырей, один из самых древних, богатых и обширных. Находится на северо-восточном побережье полуострова Афон, между монастырями Эсфигмен и Пантократор.

История 
По преданию монастырь в его нынешнем виде построен около 972—985 годов тремя богатыми и знатными людьми: Афанасием, Николаем и Антонием. Они приняли монашество и стали учениками преподобного Афанасия Афонского, который отправил их жить на то место где сейчас стоит Ватопед.

Главный собор монастыря (X век) освящён в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Престольный праздник монастыря совершается 25 марта по юлианскому календарю (7 апреля по новому стилю). Кроме соборного храма в обители ещё шестнадцать параклисов (небольших церквей).

С 1743 по 1759 год здесь существовала знаменитая Афонская академия.

Постройки
Монастырь начинается с ворот, над которыми надстроена часовня. Далее начинается внутренний двор. По левую руку расположена гостиница и библиотека. Главный храм монастыря посвящён Благовещению Богородицы. К зданию главного храма пристроены 5 часовен: Святого Николая и Святого Дмитрия, Архангелов, Святой Троицы и Богородицы Парамифия (Увещание). Перед башней главного храма находится купель, созданная в 1810 году.

Библиотека 
В библиотеке монастыря хранится: 1700 рукописей, 600 кодексов на пергаменте, 25 пергаментных свитков и более 10 000 печатных изданий. В их числе одна из старейших рукописей «Географии» Клавдия Птолемея, датируемая XI веком, книга написана на пергаменте — длина страницы 37 см, ширина — 25 см. Книга состоит из 66 страниц с текстом и 42 страниц с цветными картами.

Владения 
На Святой Горе монастырю принадлежат два скита, они посвящены святому Димитрию Солунскому и апостолу Андрею Первозванному (бывший русский Андреевский скит в Карее) и двадцать семь келий, также имеются подворья за пределами Афона. Помимо земель и построек на горе Афон, монастырю принадлежит также Андреевское подворье в Стамбуле, ранее принадлежавшее русскому Свято-Андреевскому скиту. Кроме того в собственности монастыря находится порядка 150 тыс. гектаров земли в континентальной Греции, в том числе переданное в 890 году в дар монастырю озеро Вистонида. Право собственности на озеро с 1920-х годов оспаривает греческое государство.

Святыни монастыря 
В монастыре хранится часть Животворящего Креста Господня, честной пояс Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых: Григория Богослова, Андрея Критского, апостола Варфоломея, великомучеников Феодора Стратилата, Параскевы, Кирика, Сергия и Вакха, священномученика Харалампия, великомученика Пантелеимона, Трифона, Иоанна Милостивого, архидиакона Стефана, великомученика Димитрия Солунского.

В монастыре находится диптих из икон Пантократора и Богородицы «Умиление», который почитается как иконы императрицы Феодоры, восстановившей иконопочитание.

Иконы Богородицы 

Среди находящихся в монастыре Богородичных икон по меньшей мере семь почитаются чудотворными:
 «Отрада», или «Утешение» («Парамифия», XIV век)
 «Всецарица» («Пантанасса», XVII век)
 «Елеоточивая», или «Келарница» («Элеовритисса», «Дохиарисса», XIV век)
 «Ктиторская», или «Алтарница» («Виматарисса», X век)
 «Закланная» («Эсфагмени», XIV век)
 «Предвозвестительница», или «Живоприятная» («Антифонитриа»)
 «Простреленная» («Пироволифиса»)

Известные личности, связанные с монастырём 
 Святой Савва Сербский был здесь иноком в конце XII века
 Около 1312 года здесь работал один из лучших мастеров своего времени, иконописец Мануил Панселин, в частности он выполнил фреску «Ведение на крест».
 Преподобный Симеон Мироточивый, царь Сербский жил здесь в конце XII века
 Святитель Григорий Палама подвизался здесь в XIV веке
 Патриарх Константинопольский  Геннадий Схоларий (1405—после 1472) пришёл сюда после отречения от Патриаршего престола в 1456 году
 Преподобный Максим Грек принял здесь монашество в 1507 году

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ватопедский монастырь на сайте Афона
 Монастырь Ватопед
 Общество друзей Обители Ватопед
 Документальный фильм (Мир Приключений)

Православные монастыри